Leptothrix peut désigner :
 Leptothrix est un genre d’araignée ;
 Leptothrix est un genre de bactérie.